Troides är ett släkte av fjärilar. Troides ingår i familjen riddarfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Riddarfjärilar
Troides

en:Birdwing
es:Ornithoptera
no:Fuglevinger
ru:Орнитоптеры